58. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 22–23 lutego 1964 roku w stolicy Finlandii, Helsinkach. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na torze na Olympiastadion po raz piąty (wcześniej w 1939, 1948, 1953 i 1959). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m. Po raz drugi mistrzem został reprezentant Norwegii Knut Johannesen. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 35 łyżwiarzy z 16 krajów. Sklasyfikowanych zostało 34.

Wyniki 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1964 w sportach zimowych
1964 w Finlandii
Łyżwiarstwo szybkie w Finlandii
Sport w Helsinkach